Le San Carlos de Apoquindo Stadium est un stade de football situé à Las Condes, dans la région métropolitaine de Santiago du Chili. Le stade appartient au Club Deportivo Universidad Católica. 

Ouvert le , le stade a une capacité de  spectateurs.

Histoire

Lien externe 
 Google Maps - Photo satellite 

Équipement sportif achevé en 1988
Stade de football au Chili
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif à Santiago